Zareh peut désigner :

Toponyme 

 Goud-e Zareh, un lac salé situé dans le Nimrôz afghan.

Patronyme 

 Zareh, un prétendant sassanide au trône sous le règne de Valash (484-488).
Patronyme iranien